Persona — миньон (EP) австралийской группы Karnivool. Диск был первоначально выпущен 1 марта 2001 года на звукозаписывающем лейбле Sic Squared Records. Повторный релиз состоялся 12 декабря 2005 года на независимом лейбле MGM Distribution.

Список композиций 
 «Fade» — 4:51
 «Da-Reka» — 6:18 (совместно с Grant McCulloch из Heavy Weight Champ)
 «Headcase» — 5:13
 «Featherweight» — 8:20
 «Some More of the Same» — 9:06

Примечания 

 Альбом имеет два варианта обложки;
 Переиздание этого альбома состоялось после концертного тура в поддержку их полноформатного альбома Themata.

Ссылки 
 Страница альбома на Last.fm
 Persona (EP) на Amazon.com

Альбомы 2001 года